Dehnel ist der Familienname folgender Personen:

 August Dehnel (1903–1962), polnischer Zoologe
 Jacek Dehnel (* 1980), polnischer Schriftsteller
 Sabine Dehnel (* 1971), deutsche Malerin
 Wolfgang Dehnel (* 1945), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Denel